Zenkerella ist der wissenschaftliche Name von:

 einer Gattung Dornschwanzhörnchen, siehe Dornschwanzbilch.
 einer Gattung Hülsenfrüchtler, siehe Zenkerella (Pflanzengattung)